Carevič – grafia alternativa di Zarevic
 Ivan Carevič – eroe del folclore russo
 Mario Carević – calciatore croato

Pagine correlate 

 Zarevic (disambigua)